Båtkläpp kan syfta på följande platser:

Finland 

 Båtkläpp (vid Brunskär, Korpo), Åboland, 
 Båtkläpp (vid Jurmo, Korpo), Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar